Telchac es un topónimo en idioma maya, que puede referirse a:

 Telchac Pueblo, localidad del estado de Yucatán, en México, cabecera del municipio homónimo; 
 Telchac Pueblo (municipio), uno de los 106 municipios del estado de Yucatán; 
 Telchac Puerto, puerto en el litoral de la península de Yucatán, cabecera del municipio homónimo; 
 Telchac Puerto (municipio), uno de los 106 municipios de Yucatán, en México;
 Telchac y Anexa, localidad del municipio de Calkiní, estado de Campeche, en México.